Швайна ():

 Швайна — коммуна в Германии.
 Швайна — река в Германии.